Székely Mózes (1553 k. – 1603) erdélyi fejedelem, hadvezér
 Székely Mózes (1805–1862) unitárius főpap, pedagógus, filozófus
 Székely Mózes, Daday Loránd írói álneve